Еремченко — фамилия.

Известные носители:
 Еремченко, Валентин Григорьевич (род. 1942) — российский дипломат.
 Еремченко, Валерий Константинович (1949—2014) — ведущий герпетолог Кыргызстана, кандидат биологических наук, заведующий Зоологическим музеем НАН КР.
 Ерёмченко, Ольга Зиновьевна (род. 1956) — российский почвовед, профессор ПГНИУ.